osoby noszące nazwisko Kruszewski:
 Ignacy Marceli Kruszewski (1799-1879) – polski generał, generał brygady belgijski
 Jan Kruszewski (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Kruszewski (1939-2015) – polski pedagog i polityk.
 Mikołaj Kruszewski (1851-1887) – polski językoznawca
 Piotr Kruszewski (ur. 1987) – polski brydżysta
 Stanisław Kruszewski (ujednoznacznienie)
 Zbigniew (Paweł) Kruszewski (ur. 1949) – polski polityk, inżynier mechanik, senator IV i V kadencji
 Zbigniew Antoni Kruszewski (ur. 1928) – polski politolog